Oving kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Oving, Buckinghamshire, ort i England, 
 Oving, West Sussex, ort i England,